TAY steht als Abkürzung für:

 Flughafen Tartu in Estland (IATA-Code)
 TNT Airways, belgische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Tay steht für:

geographische Objekte:
 Tay, Fluss in Schottland
 Tay (Ontario), Gemeinde im Simcoe County, Ontario, Kanada
 Tay Head, Landspitze der Joinville-Insel, Antarktis
 Firth of Tay (Antarktika), Sund vor der Antarktischen Halbinsel
 Loch Tay, See in Schottland

Personen:
 Tay (Schatzmeister), altägyptischer Schatzmeister
 Rappin’ 4-Tay, US-amerikanischer Rapper
 Moses Tay (* 1938), singapurischer anglikanischer Erzbischof von Südostasien (Singapur)
 Warren Tay (1843–1927), britischer Ophthalmologe und Chirurg 

Sonstiges:
 Tay (Bot), Chatbot von Microsoft
 Tay (Vietnam), ethnische Minderheit in Vietnam
 Rolls-Royce Tay, Strahltriebwerk

Siehe auch:
 Tay River

TAY